Dobroselica (Čajetina), een plaats in de Servische gemeente Čajetina
 Dobroselica (Rekovac), een plaats in de Servische gemeente Rekovac